Cet article liste les fusées-sondes lancées depuis la base d'Esrange située à quelques dizaines de kilomètres de Kiruna dans le nord de la Suède.

Lancements entre 1966 et 1979

Lancements de 1980 à 1989

Lancements de 1990 à 1999

Lancements de 2000 à 2009

Lancements de 2010 à 2019

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Esrange

Programme spatial suédois
Kiruna